Stora Kvarntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Kvarntjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Kvarntjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Stora Kvarntjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (8,86 ha)
Stora Kvarntjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Stora Kvarntjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (5,06 ha)
Stora Kvarntjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Stora Kvarntjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (13,7 ha)

Se även
Kvarntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn